Гітара:

 Гітара — струнний музичний інструмент родини лютень.
 Гітара (фільм, 2008) — американський фільм-драма 2008 року, поставлений режисеркою Емі Редфорд.
 Гітара — відеокліп української співачки Ірини Федишин.